Municipio de Walhalla puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Walhalla (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pembina.
 Municipio de Walhalla (condado de Lake of the Woods, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lake.